Caroya puede referirse a:

 Colonia Caroya, ciudad localizada en el centro de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Jesús María - Colonia Caroya, aglomeración urbana entre las localidades de Jesús María y Colonia Caroya;
 la Estancia Jesuítica Caroya, establecimiento rural que perteneció a los jesuitas en la provincia de Córdoba;
 Caroya, estación de trenes de la provincia de Córdoba.